TLM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Zenata Messali el Hadj di Tlemcen (Algeria)